Педралва (Брага) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Педралва (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.